Кады́р — мужское имя, происходящее из арабского языка. Распространено у народов, традиционно исповедающих ислам.

 Кадыр Али-бек (?—1607) — придворный Сибирского и Касимовского ханов, историк.
 Кадыр Касар — огузский вождь, упомянутый в двух средневековых уйгурских эпитафиях (Тэсинская и Терхинская стелы, VIII век).
 Кадыр, Манзур (1913—1974) — пакистанский государственный деятель, дипломат.

См. также 
 
 Кадир (имя)